Курманбай — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Курманбай — село в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области.
 Курманбай — село в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области.